Varietet kan avse
 Varietet (lingvistik), – inom lingvistik en språklig variation, så som ett språk, en dialekt eller en accent
 Varietet (botanik) – en rang under art inom botanik 
 Varietet (mineralogi) – en särskild form av ett mineral med avseende på färg, transparens, form eller storlek 
 Inom matematiken avser varietet dels:
 Algebraisk varietet – ett grundläggande studieobjektet i algebraisk geometri
 Varietet (universell algebra) – en viss typ av klass av strukturer inom universell algebra

Se även
 Varieté – scenframträdande med blandade scenkonster